Arsenal se poate referi la:
Arsenal, clădirea în care este depozitat armament,
Arsenal FC, o echipă de fotbal,
Arsenalul din Kremlin, muzeu,
Arsenalul din Sibiu, monument istoric,
Arsenalul din Viena, monument istoric,
Bibliothèque de l'Arsenal, o bibliotecă din Paris, instalată în 1757 într-un fost arsenal.